Three Springs peut faire référence à :
 Three Springs, une ville en Australie-Occidentale en Australie
 Three Springs, un borough en Pennsylvanie aux États-Unis

Homonymie de toponyme